Zadaniem układu rozruchowego gaźnika jest wytworzenie bogatej mieszanki paliwowej, umożliwiającej rozruch zimnego silnika. W gaźnikach samochodowych mogą być stosowane dwa rodzaje układów rozruchowych:
 dodatkowa przepustnica rozruchowa
 gaźniczek rozruchowy

Układ zasilania silnika spalinowego